Pintilie este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Gheorghe Pintilie, general al Securității
Ilie Pintilie, comunist român
Lucian Pintilie, regizor de teatru și film român
Octav Pintilie, deputat român
Vasile Pintilie, om politic român, senator

Vezi și
Mihai Pintilii, fotbalist român

Nume de familie românești